Дубо́вые Маха́ринцы () — село на Украине, находится в Казатинском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521481603. Население по переписи 2016 года составляет 594 человека. Почтовый индекс — 22150. Телефонный код — 4342.
Занимает площадь 2,08 км².

Известные люди 
В селе Дубовые Махаринцы 3 апреля 1920 года родился Иван Демьянюк, обвинявшийся и признанный виновным в совершении военных преступлений (в частности, в соучастии в убийстве около 29 тысяч евреев), будучи в годы Великой Отечественной войны охранником в ряде нацистских концлагерей Собибор И Треблинка.

Адрес местного совета 
22150, Винницкая область, Казатинский р-н, с. Дубовые Махаринцы, ул. Центральная, 3

Примечания

Ссылки 
 Дубовые Махаринцы на сайте Верховной рады Украины 
 

Населённые пункты Казатинского района